Сливовица може бити:
Сливовица (Златарица), село у општини Златарица, Бугарска
Шљивовица, пиће, врста ракије од шљиве (сливе)

Види још
Шљивовица (вишезначна одредница)